Fabius Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fabius Township (Iowa)
 Fabius Township (Michigan)
 Fabius Township (Knox County, Missouri)
 Fabius Township (Marion County, Missouri)
 Fabius Township (Schuyler County, Missouri)